Die Malaysian Open 2010 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Kuala Lumpur. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 22. bis zum 28. Februar 2010 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Kuala Lumpur